Louis hace referencia a varios artículos:

Nombre 
 Louis es un nombre propio masculino, variante francesa de Luis.
 

 Louis Agassiz, naturalista y geólogo suizo;
 Louis Cyr, atleta de fuerza canadiense;
 Louis Daguerre, pintor e inventor de la fotografía francés;
 Louis Delétraz, piloto de automovilismo suizo.
 Louis Delgrès, militar antillano;
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis, noble y militar francés;
 Louis Hubert Lyautey, militar francés;
 Louis Jean Pierre Vieillot, ornitólogo francés;
 Louis Le Prince; cineasta francés;
 Louis Lumière, cineasta francés;
 Louis Pasteur, químico francés;
 Louis Renault (jurista), francés - premio Nobel de la Paz en 1907;
 Louis Tomlinson, cantante de la banda One Direction;
 Carl Louis Ferdinand von Lindemann, matemático alemán;
 Charles Louis Alphonse Laveran, médico francés y premio Nobel de Medicina en 1907;
 Georges-Louis Leclerc de Buffon, matemático, biólogo y cosmólogo francés;
 Pierre Louis Dulong, químico francés;
 Robert Louis Stevenson, novelista británico;

Botánicos y sus abreviaturas científicas 
 A.Louis - A. Louis
 A.M.Louis - Adriaan M. Louis 1944-
 E.J.Louis - Edward J. Louis fl. 2000
 Louis - Jean Laurent Prosper Louis 1903-1947

Videojuegos 
 Louis, personaje del juego Left 4 Dead

Véase también
Saint-Louis
Lois